Ely  Tacchella, joueur de football suisse né le 
 Jean-Charles Tacchella, réalisateur français né le   
 Xavier Tacchella, journaliste et écrivain français, né le 	
 Bertrand Tacchella, artiste peintre, né le